El término Sitio de Buda puede referirse a:

 Sitio de Buda (1541)
 Sitio de Buda (1684)
 Sitio de Buda (1686)